Orde van Sint Jacobus van het Zwaard, een Spaanse ridderorde
Militaire Orde van Sint Jacobus van het Zwaard, een Portugese ridderorde die ook een Braziliaanse tak kent: 
Orde van Sint-Jacobus
Orde van Sint Jacob (Holland)